Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на Летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 18 по 21 августа на Пекинском национальном стадионе. Главный фаворит соревнований, рекордсмен олимпийских играх на данной дистанции Лю Сян снялся с дистанции прямо перед самым стартом из-за травмы ноги.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (13,55) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (13,72) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования

Результаты

Первый раунд 
В следующий раунд попадают четыре лучших спортсмена с каждого забеге(Q) плюс восемь спортсмена с лучшим результатом(q)

Второй раунд 
В полуфинал попадают три лучших спортсмена с каждого забеге(Q) плюс четыре спортсмена с лучшим результатом(q)

Полуфинал 
В сфинал попадают четыре лучших спортсмена из каждого забеге(Q)

Полуфинал 1 
20 августа 2008 — 21:30

Полуфинал 2 
20 августа 2008 — 21:39

Финал

Примечания 

Бег с барьерами на Олимпийских играх